Thymus kan syfta på

 Thymus – ett växtsläkte med omkring 350 arter, se timjan
 Thymus – ett organ i immunsystemet, se bräss
Thymus (djur) – ett släkte av steklar